Гальдар () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. На 1 января 2011 года население Гальдара составляло 24 361 человека.

До завоевания Гран-Канарии испанцами в XV веке Гальдар являлся столицей острова. В городе сохранились исторические постройки, а также археологический музей и парк Куэва-Пинтада с наследием гуанчей.

Географическое расположение 

Муниципалитет расположен в северо-западной части острова Гран-Канария и граничит с муниципалитетами Артенара, Агаэте, Санта-Мария-де-Гиа-де-Гран-Канария и Мойя. Расстояние до столицы острова Лас-Пальмас-де-Гран-Канария составляет около 28 км.

Город находится у подножия вулкана Пико-де-Гальдар (440 м), который в шутку называют «Тейде Гран-Канарии» за схожесть с вулканом на Тенерифе.

История 

Гальдар является городом с богатой историей. Название города происходит от «Агальдар», что значит буквально «королевский город». Ещё при гуанчах, коренном населении Канарских островов, Агальдар являлся важным культурным центром. Свидетельства об этом сохранились в древних постройках и археологических памятниках культуры. Также многие улицы города носят гуанчские названия.

В доиспанский период коренное население Канарских островов делилось на несколько групп, каждую из которых возглавлял предводитель. Один из вождей, Гумидафе, начал войну за своё главенство, которая привела к подчинению ему более мелких групп, и провозгласил себя правителем Гран-Канарии. Его единственный сын Артемий Семидан укрепил за собой позиции единственного правителя острова. После его смерти остров был поделён между его сыновьями на два королевства — Агальдар и Тельде, — которые просуществовали до времени завоевания Канарского архипелага испанцами. Таким образом, Агальдар был резиденцией одного из правителей (гуанартеме) острова Гран-Канария.

Завоевание Канарских островов испанцами началось в 1402 году. Жители Гран-Канарии успешно боролись против завоевателей на протяжении почти 80 лет. 24 июня 1478 года на северо-восточном берегу Гран-Канарии высадилась огромная испанская эскадра под предводительством Хуана Рехона. Гуанчи были разгромлены и отдали северо-восточную часть острова в руки завоевателей. Новой столицей Гран-Канарии стал город Лас-Пальмас. Постепенно остров был полностью захвачен Кастильской короной.

Последний гуанартеме Агальдара Тенесор Семидан был захвачен в плен Алонсо Фернандесом де Луго. Тенесор был отправлен в Испанию, где был крещён под новым именем Фернандо Гуанартеме, и по возвращении на Гран-Канарию стал надёжным союзником испанцев. Коренное население окончательно сдалось в 1483 году. В 1484 году был официально основан город Гальдар.

С переносом столицы в Лас-Пальмас Гальдар хоть и потерял былое значение, но все же остался крупным культурным центром. Власть на острове разделяется на три части. К бывшим двум центрам политической жизни добавилась новая столица, в которой обосновались администрация, епископ и кабильдо. За Гальдаром и Тельде сохранилась местная власть.

В конце XVIII века в Гальдаре начался новый экономический и культурный подъём. Стало развиваться сельское хозяйство, в первую очередь выращивание сахарного тростника и бананов. В этот период также активно происходила застройка города, которая определила нынешний облик Гальдара. В 1778 году началось строительство церкви Сантьяго-де-лос-Кабальерос напротив того места, где ранее располагалась королевская резиденция. В 1812 году в Гальдар был временно перенесён Верховный суд, в 1821 году был создан главный судебный округ. В 1847 году был основан Королевский театр.

9 августа 1894 года по указу Марии Кристины Гальдару был присвоён статус города. В начале XX века вновь стало расти высокими темпами сельское хозяйство. Высокий спрос на бананы привёл к разрастанию города и новой волне застроек. Гальдар обогатился новыми зданиями, иногда эклектичными, которые разнообразили его облик.

Население

Экономика 
До недавнего времени сельское хозяйство оставалось главным сектором экономики Гальдара. Первенство держит выращивание и экспорт бананов, затем следуют сахарный тростник, томаты, картофель, лук. Сегодня площадь, используемая для выращивания сельскохозяйственных культур, составляет 1694 га. Из них на 665,94 га отданы под злаковые и бобовые культуры, а также пастбища; на 630,42 га разместились банановые плантации; на 164,74 га выращивают картофель; на остальной площади выращивают декоративные растения, томаты, цитрусовые и экзотические фрукты.

Животноводство также является главной отраслью аграрного сектора. В муниципалитете разводят около 10 000 животных, большинство из них составляют козы и овцы, менее 20 % приходится на крупный рогатый скот и свиней. Из овечьего молока производят типичный для региона сыр.

Гальдарский порт Сардина является одним из самых оживлённых в архипелаге после портов Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Санта-Крус-де-Тенерифе.

На 2001 год в первичном секторе экономики были заняты 17,3 % населения, на вторичный сектор экономики приходились 26,7 % (6,3 % в индустрии, 20,4 % в строительстве), на сектор услуг приходились 56 % населения.

Достопримечательности 

 Церковь Сантьяго-де-лос-Кабальерос в неоклассическом стиле, была заложена в 1778 году на месте, напротив которого ранее располагалась королевская резиденция гуанчей. Особого внимания заслуживают скульптуры Иисуса и Девы Марии работы Хосе Лухана Переса. Находится на площади Сантьяго.
 Площадь Святого Иакова, славящаяся архитектурной композицией. Помимо церкви Сантьяго, на ней расположено здание городского совета, во внутреннем дворе которого в 1718 году было посажено драконово дерево. Оно считается одним из старейших деревьев на Канарских островах.
 Археологический музей и парк Куэва-Пинтада. «Разрисованная пещера» с геометрическими узорами, созданными гуанчам, была обнаружена в 1873 году. После реставрацинных работ, проведённых в 1970-х годах и позже, пещера была вновь открыта для посетителей в 2006 году.
 Кладбище Тумуло-де-ла-Гуанча, датируемое XI веком, расположено в 2 км от города. В 1936 году на этом месте было обнаружено последнее из известных мест захоронения аристократии гуанче.
 Дом-музей Антонио Падрона, известного гальдарского художника-экспрессиониста, скульптора, композитора, керамика. Его работы являются уникальными для культуры Канарских островов XX века — Падрон сочетал экспрессионизм с красками, типичными для Канар, передавая тем самым дух архипелага.

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Galdar
 Parque arqueológico Cueva Pintada de Gáldar
 Завоевание Канарских островов (1402—1496) 
 Статистические данные по Канарским островам (ISTAC)

Муниципалитеты Лас-Пальмаса